La paroisse Saint-Benoît-des-Monts est une paroisse catholique  située dans le département français du Nord et le diocèse de Lille.

Elle comprenant les anciennes paroisses de Berthen, Boeschepe, Flêtre, Merris, Méteren et Saint-Jans-Cappel.

Paroisse en France